Opløsning har flere betydninger. I daglig tale benyttes ordet om noget, der forfalder eller langsomt forsvinder på grund af manglende vedligeholdelse eller anden forsømmelse eller fordi interessen for genstanden eller emnet aftager. Om forskellige præcise betydninger, se: 

Opløsning (kemi) – en homogen blanding af stoffer, der kan fraktioneres ved ændring af tilstandsformen 
Opløsning (optik) – detaljeringsgraden, der opnås ved brug af bl.a. kikkerter, mikroskoper og andre linsesystemer
Opløsning (billede) – detaljeringgraden i billeder, fotografier eller elektroniske gengivelser på en dataskærm eller i en datafil
Opløsning (politik) – ophør af en politisk forsamlings funktion. I demokratier sker det i forbindelse med udskrivning af valg. 
Opløsning (organisation) – ophør af et firma eller en forening, frivilligt eller ved tvang
Skilsmisse – opløsning af ægteskab
Forrådnelse – organiske tings nedbrydning af svampe og mikroorganismer
 Opløsning (film) – dansk kortfilm fra 1987 instrueret af Frans Lauridsen